Автошлях М 07 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України.
 Автомагістраль М7 або Автомагістраль «Волга» — автомобільний шлях, що прямує від Москви через Владимир і Нижній Новгород до Казані в Татарстані й Уфи в Башкирії.